Das Mainzer Tor bezeichnet:

 ein Tor der Stadtbefestigung Koblenz, das auch als Kaserne genutzt wurde (sogenannte Mainzertor-Kaserne) 
 ein Tor der spätmittelalterlichen Stadtbefestigung von Miltenberg, siehe Mainzer Tor (Miltenberg)
 ein Tor in Treffurt (Wartburgkreis), Teil des Denkmalensembles Mainzer Hof
 die Mainzer Pforte (auch: Mainzer Tor) in Worms:
 ein Stadttor im äußeren Mauerring der Stadt Worms
 im 19. Jahrhundert das Zolltor am Standort der ehemaligen Martinspforte (Worms) im inneren Mauerring der Stadt Worms